Casatico ima više značenja:
 Casatico, Lucca
 Casatico, Mantua
 Casatico, Parma
 Casatico, Pavia